Chodov (pronunciado //) es un nombre de varias ciudades y localidades en la República Checa:

 Chodov (distrito de Domažlice) 
 Chodov (distrito de Karlovy Vary) 
 Chodov (Praga) 
 Chodov (distrito de Sokolov)